Stormberg kan avse

 Stormberg (klädmärke) – ett norskt klädföretag
 Stormberg (Namibia) – ett berg i Namibia
 Slaget vid Stormberg – ett fältslag i Sydafrika 1899
 Stormbergen – en bergskedja i Sydafrika